Los amantes puede referirse a:

Cine 
 Los amantes, título español de la película Les amants de Louis Malle.
 Los amantes, título español de la película Two lovers de James Gray.

Música 
 «Los amantes», segundo sencillo en ser extraído del álbum "Descanso dominical" (© 1988) del grupo musical Mecano.

Pintura 
 Les amants, pintura de René Magritte.